Тиму́р Евге́ньевич Рудосе́льский () — казахстанский футболист, защитник армянского клуба «Алашкерт».

Карьера 
Тимур Рудосельский — воспитанник ФК «Кайрат».

В 2014 году, будучи одним из лидеров дублирующего состава ФК «Кайрат», завоевал с клубом Кубок ПФЛ и сыграл 5 матчей в основе. В 2015 году стал полноценным игроком основы у тренера словака Владимира Вайсса, сыграл 30 игр из 32 в чемпионате, больше всех в команде, и выиграл с ней серебряные медали. В 2016 году провёл 22 игры в чемпионате у тренера грузина Кахабера Цхададзе и вновь выиграл серебряную медаль. Однако, пришедший летом 2017 года новый тренер «Кайрата» испанец Карлос Феррер не видел Тимура в основе (всего 4 игры) и тому пришлось искать новый клуб.

С марта 2018 года выступал за «Жетысу», но в июне уже покинул клуб, сыграв всего две игры.

В сентябре 2018 года подписал контракт с аутсайдером Второй лиги Израиля клубом «Хапоэль» (Петах-Тиква). В дебютном матче за новый клуб сумел отличиться голом во встрече с одноимённым соперником из Рамат-ха-Шарона.

В феврале 2019 стал игроком казахстанского клуба «Окжетпес», который вернулся в Премьер-лигу.

В марте 2020 года подписал контракт с белорусским клубом «Смолевичи». Однако из-за введенного чрезвычайного положения в Казахстане, не смог вылететь из страны и контракт был аннулирован.

Достижения 
 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (3): 2015, 2016, 2017
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2015, 2017

 «Нораванк»
 Обладатель Кубка Армении (1): 2021/22.

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Хапоэль» Петах-Тиква
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Лори»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Севан»
Игроки ФК «Нораванк»
Игроки ФК «Туран» Туркестан
Игроки ФК «Алашкерт»